Sven Johansson (canoë-kayak), céiste suédois
 Sven Johansson (politique), homme politique suédois
 Sven Tumba (1931-2011), joueur de hockey sur glace suédois, ayant pour nom initial Sven Johansson
 Sven Johansson (tir) (1945-), tireur sportif suédois